Raney Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Raney Township (North Dakota)
 Raney Township (Oklahoma)